kamera cyfrowa – aparat rejestrujący obraz w pamięci cyfrowej
 kamera filmowa – aparat rejestrujący obraz na taśmie filmowej
 kamera wideo – aparat rejestrujący obraz na taśmie magnetycznej
 kamera telewizyjna
 kamkorder
 kamera przemysłowa – aparat rejestrujący obraz na potrzeby monitoringu
 kamera internetowa – kamera podłączona bezpośrednio do komputera, zazwyczaj przez USB
 Kamera całego nieba
 Zespół Realizatorów Filmowych „Kamera” - była polska państwowa wytwórnia filmowa

a także:

 kamera – urząd zarządzający dobrami królewskimi, skarbem lub pobieraniem ceł
 Kamera – szczyt w Beskidzie Wyspowym
 Kamera (czasopismo)
 Kamera Apostolska
 Kamera Bakera-Nunna
 kamera gamma
 kamera otworkowa
 kamera pogłosowa
 kamera scyntylacyjna

de:Camera
en:Camera (disambiguation)
fr:Caméra (homonymie)
it:Camera